Георгиос Ройлос (, Стемнитса, Аркадия, 1867 — Афины, 28 августа 1928) — греческий художник «Мюнхенской школы». В своём творчестве уделял внимание исторической тематике и портрету.

Биография 
Георгиос Ройлос родился в 1867 году в селе Стемнитса, Аркадия, Пелопоннес. Учился живописи первоначально в афинской Школе искусств у Никифора Литраса. В 1888 году, получив стипендию, отправился в Мюнхен, чтобы продолжить учёбу у Николая Гизиса.

В 1890 году уехал в Париж для завершения учёбы у Benjamin Constant и Paul Laurence. В 1894 году вернулся в Афины и годом позже был назначен преподавателем на кафедре «Скульптурографии» (греч. Αγαλματογραφίας) Высшей школы изящных искусств.

В 1903 году уехал в Лондон, где вступил в местный художественный союз. Затем жил в Ливерпуле, где прожил 2 года и был избран членом академии города. Принимал участие в различных выставках. Вернулся вновь в Афины в 1908 году и с 1910 по 1927 год возглавлял кафедру живописи по маслу в Высшей школе изящных искусств. Будучи преподавателем живописи вместо Яковидиса с 1910 года отклонился от академических тенденций, интересуясь в основном обновлением преподавания и придавая ему большую свободу.

Тематика 
В своих картинах Гергиос Ройлос отражал различные темы: военнослужащие на полях сражениях греко-турецкой войны 1897 года и Балканских войн 1912-13 годов, а также исторические темы, портреты, пейзажи. Был полевым художником вместе с Василием Хадзисом, который был призван на флот и художницей Флора-Каравиа, Талия.

В греко-турецкой войне 1897 года Георгиос Ройлос был мобилизован и познал вблизи атмосферу войны, разные эпизоды которой он отразил в своих картинах. Во время Балканских войн он вновь оказался на фронте, на котором отображал события в своих записках и работах.

«Рисуя с натуры быструю смену военных событий, в пыли боя, художник организовывает сцену картины не акцентируя внимание на какой либо центральный элемент и не делая картину статической. К примеру, в одной из картин он расположил короля Константина вне центра и не делает его большим и более величественным по отношению к остальных лицам картины».

В своих ранних работах художник выражает в основном немецкий академизм «Мюнхенской школы». Однако уже в его ранних работах, и в основном в пейзажах, ощущается попытка Георгиоса Ройлоса внедрить импрессионизм в греческую живопись.

Кроме портретов и исторических сцен Георгиос Ройлос писал картины на мифологические и религиозные темы, бытовые сцены, натюрморты.

Его внимание также привлекали гравюра на меди и карикатура.

Работы по маслу 
 Женский портрет (1884, Национальная художественная галерея (Афины))
 Мужской портрет (1884, Национальная галерея)
 Автопортрет (1889, Национальная галерея, Коллекция Кутлидиса)
 Бой при Фарсале, 23 апреля 1897 (Национальная галерея, Коллекция Кутлидиса)
 Бой при Фарсале (Национальная галерея, Коллекция Кутлидиса)
 Бой при Фарсале (1901) Галерея Авероф, Метсово
 Война 1897 года (Коллекция Эвтаксиаса)
 Воспоминания 1897 года (частная коллекция.)
 Смерть сержанта «эвзонов» (гвардии) (Коллекция Левентиса)
 Портрет Димитриса Викеласа (Национальная галерея)
 Портрет Иона Драгумиса, Афины, Национальный исторический музей
 Портрет адмирала Софокла Дусманиса, Пирей, Морской музей
 Корзина с черешней (Национальная галерея ,Коллекция Кутлидиса)
 Солдат (Национальная галерея, Коллекция Кутлидиса)
 Выход греческой армии из Кресненского ущелья (Сражение в Кресненском ущелье) (частная коллекция)
 Атака эвзонов (Частная коллекция)
 Греческие моряки подбирают тело патриарха Григория из Босфора (Национальная художественная галерея (Афины)).
 Сражение Священного отряда — Сражение при Драгашани (Муниципальная галерея Афин)
 Турки отбирают греческих мальчиков в янычары (Национальная галерея, Коллекция Кутлидиса)
 В хирургической операционной (Национальная галерея)
 Портрет Александра Сутсоса
 Портрет Янниса Гураса(1920, Национальный исторический музей)
 Портрет Георгия Бубулиса (1905), Музей Бубулины, Спеце
 Портрет Ефросиньи Бубули (1905), Музей Бубулины, Спеце
 Деревня-дома (Муниципальная библиотека Афин)
 Пейзаж с рекой (Национальная галерея , Коллекция Кутлидиса) и др.

Галерея

Источники 
 Πανδέκτης
 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμ. 14ος
 Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
 Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, τόμ. 4ος, εκδ. οίκος Μέλισσα
 'Eλληνες ζωγράφοι από τη συλλογή της Εθνικής Τράπεζας ISBN 978-960-86146-7-3

Примечания

Ссылки 

 Μετά την Μάχη στα στενά της Κρέσνας
 sotheby΄s *Δημοπρατήσεις
 Τοπιογραφίες
 «1896: To άκοπο μετάλλιο του Γεωργίου Ροϊλού» — Μία ανεκδοτολογικής σημασίας ιστορία σχετική με τα σχέδια του ζωγράφου για τα μετάλλια των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896.

Художники Греции
Мюнхенская школа